Бело́вский — хутор в Кочубеевском районе (муниципальном округе) Ставропольского края России.

География 
Расстояние до краевого центра: 51 км.

Расстояние до районного центра: 14 км.

История 
До 22 марта 1997 года хутор входил в Казьминский сельсовет. 22 марта 1997 года Закон Ставропольского края определил «Образовать в Кочубеевском районе Васильевский сельсовет с центром в хуторе Васильевский, включив в его состав выделенные из Казьминского сельсовета этого же района хутора Васильевский, Андреевский и Беловский».

До 16 марта 2020 года хутор входил в упразднённый Васильевский сельсовет.

Население 

По данным переписи 2002 года в национальной структуре населения преобладают русские (87 %).

Инфраструктура 
Медицинскую помощь оказывает фельдшерско-акушерский пункт.

Культовые сооружения 
В границах населённого пункта расположены 2 традиционных кладбища площадью 7400 м² и 4800 м².

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Кочубеевского района